Дми́трий Вале́рьевич Жи́тников () — российский гандболист, разыгрывающий польского клуба «Висла» и сборной России.

Карьера 
Гандболом начал заниматься в восьмилетнем возрасте в Краснодаре.

С 2005 года в системе гандбольного клуба «Чеховские медведи». В 2010 году дебютировал в основной команде. В 2015 году перешёл в плоцкую «Вислу», где выступал на протяжении двух лет, после чего продолжил карьеру в сегедском «Пике». В 2021 году вернулся в «Вислу».

Привлекается в сборную России.

Достижения 
 Чемпион Европы среди студентов (2008).
 Чемпион России среди дублирующих составов (2006).
 6-кратный чемпион России (2010—2015).
 Обладатель Кубка России (2013).
 Обладатель Суперкубка России (2014).

Образование 
Окончил РГУФКСиТ.

Семья 
Женат. Имеет ребёнка.

Ссылки 
 Профиль на сайте «Вислы»

Гандболисты России
Игроки мужской сборной России по гандболу
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Игроки ГК «Чеховские медведи»
Игроки ГК «Висла» Плоцк
Игроки ГК «Пик»